Bertrand Verfaillie (né en 1957), journaliste français
 Camille Verfaillie (1892-1980), prêtre belge
 Catherine Verfaillie (née en 1957), médecin et professeure belge
 Jan Verfaillie (né en 1972), homme politique belge flamand

Voir aussi 
 Ensemble Verfaillie